Wei steht für:
 Wei (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wei Hai, Kriegsspiel
 Eine Untereinheit der Kryptowährung Ethereum

Wei ist der Name folgender chinesischer Staaten oder Dynastien:
 Wei (Staat) (445–225 v. Chr.) zur Zeit der Frühlings- und Herbstannalen und der Streitenden Reiche
 Wey (Staat) zur Zeit der Frühlings- und Herbstannalen und der Streitenden Reiche
 Wei-Dynastie (220–265) zur Zeit der Drei Reiche
 das von Ran Min begründete Königreich Wei zur Zeit der Sechzehn Königreiche
 Nördliche Wei-Dynastie (386–534), auch als Spätere Wei-Dynastie bezeichnet
 Wei (Dingling), den Staat Wei der Dingling (388–392)
 Östliche Wei-Dynastie (534–550)
 Westliche Wei-Dynastie (535–556)

Wei ist der Name folgender Orte:
 Wei (Handan), Kreis in der  Stadt Handan, Provinz Hebei, China
 Wei (Xingtai), Kreis in der Stadt Xingtai, Provinz Hebei, China

Wei ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Wei He, Nebenfluss des Gelben Flusses
 Wei He (Hai He), Fluss im Einzugsgebiet des Hai He in der Provinz Shandong, China
 Wei He (Shandong), Fluss in der Provinz Shandong, China
 Wei, alternative Bezeichnung für Wiei, Insel von Papua-Neuguinea

WEI steht für:
 Windows Experience Index beim Betriebssystem Microsoft Windows ab Vista, siehe Windows-Leistungsindex
 Weipa Airport, Flugplatz von Weipa, Queensland (IATA-Code)

wei steht für:
 Were (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Wey
 Wai

Abkürzung